Les Salelles (Ardèche)
 Les Salelles (Lozère)